Erick Travez Dampier (ur. 14 lipca 1974 w Jackson, Missisipi) – amerykański koszykarz, występujący na pozycji centra.

Wybrany z numerem 10. draftu w 1996 roku przez Indiana Pacers. W swoim pierwszym sezonie wystąpił w 72 meczach. Szybko jednak opuścił Pacers i przeniósł się do Golden State Warriors, gdzie występował przez siedem sezonów. Był bardzo ważnym graczem zespołu. W sezonie 2004/2005 przeniósł się do Dallas Mavericks. Zdobył z tą drużyną wicemistrzostwo NBA. 13 lipca 2010 roku został oddany w wymianie do Charlotte Bobcats, w której w przeciwną stronę powędrowali Tyson Chandler i Alexis Ajinça. Został stamtąd zwolniony 14 września 2010. 23 listopada 2010 podpisał kontrakt z Miami Heat. W 2012 roku przeszedł do Atlanta Hawks.

Statystyki 

Na podstawie Basketball-Reference.com

Sezon regularny

Play-offy

Linki zewnętrzne 
  Profil na NBA.com 
 Statystyki na basketball-reference.com 

Amerykańscy koszykarze
Koszykarze Indiana Pacers
Koszykarze Golden State Warriors
Koszykarze Dallas Mavericks
Koszykarze Miami Heat
Koszykarze Atlanty Hawks
Koszykarze Mississippi State Bulldogs
Urodzeni w 1974